Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Richey Reneberg e David Wheaton 7-6, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Richey Reneberg /  David Wheaton (finale)
 Tobias Svantesson /  Daniel Vacek (primo turno)

 Gilad Bloom /  Javier Sánchez (campioni)
 Marcos Górriz /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1991
ATP Tour 1991